Il detentore del titolo Tony Trabert non ha partecipato a quest'edizione del torneo.

Lew Hoad ha battuto in finale Ken Rosewall 6–2 4–6 7–5 6–4.

Teste di serie
 Lew Hoad (campione)
 Ken Rosewall (finalista)
 Sven Davidson (secondo turno)
 J.E. Patty (secondo turno)
 Jaroslav Drobný (primo turno)
 Ham Richardson (semifinali)
 Kurt Nielsen (terzo turno)
 Vic Seixas (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1956